Petrakiella är ett släkte av svampar. Petrakiella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Petrakiella